Bø (Nordland)
 Bø (Telemark)
 Bø (stacja kolejowa)

Zobacz też